Ernst av Sachsen, född 24 mars 1441 i Meissen i Sachsen, död 26 augusti 1486 i närheten av Colditz i Sachsen, var en tysk kurfurste och markgreve. Han var son till kurfurst Fredrik II och kurfurstinna Margareta av Österrike, den tysk-romerska kejsaren Fredrik III:s syster.

Biografi 

Som andra son föddes han i Meissen och efter sin äldre brors död 1451, blev Ernst kurfurstendömets nya arvinge. Han blev kurfurste 1464 och regerade gemensamt med brodern Albrekt III fram till 1485. Genom delningen av faderns arv kom Ernst att behålla kurfurstetiteln, men samtidigt lämna stora områden till brodern.

Ernst var stamfar för den ernestinska linjen av huset Wettin, medan brodern grundade den albertinska linjen. Genom 1500-talets religionsstrider kom sedermera kurfurstetiteln att övergå till den albertinska linjen.

Barn 

Han gifte sig i Leipzig den 19 november 1460 med Elisabet av Bayern och fick sju barn:

 Kristina (25 december 1461 – 8 december 1521), drottning av Norge, Danmark och Sverige och gift med Hans av Danmark.
 Fredrik III (17 januari 1463 – 5 maj 1525), kurfurste av Sachsen och ogift utan barn.
 Ernst (26 juni 1464 – 3 augusti 1513), ärkebiskop av Magdeburg och ogift utan barn.
 Adalbert (8 maj 1467 – 1 maj 1484), stiftsförvaltare för Mainz och ogift med en oäkta dotter.
 Johan (30 juni 1468 – 16 augusti 1532), kurfurste av Sachsen och först gift med Sofia av Mecklenburg
 Margareta (4 augusti 1469 – 7 december 1528), hertiginna av Braunschweig-Lüneburg och gift med Henrik den mellerste.
 Wolfgang (ca. 1473 – ca. 1478), dog under barndomen.

Anfäder

Referenser 

 

Huset Wettin
Kurfurstar av Sachsen
Födda 1441
Avlidna 1486
Män
Personer från Meissen